Rubén Avilés (Sevilla, 1999. június 21.) egy TikTok tartalomkészítő, aki az LMBT-jogokat védelmező videóiról ismert.

Életrajz 
Rubén 1999-ben született Sevillában. A Sevillai Egyetemen Reklám és Public Relations szakon tanult, 2022-ben szerzett diplomát, LMBT-aktivizmusa révén együttműködött a Vöröskereszttel. 2022-ben Rubén részt vett a sevillai városi tanács által szervezett Szexuális Sokszínűség Hónapjának tevékenységében. Ugyanebben az évben jelölték a 2022-es TikTok-díjra a Sokszínűség kategóriában. 2022-ben interjút készítettek vele a Dulces y Saladasban.

Ő a Las Voces de Ellas program alkotója, ahol nőkkel interjúkat készít, hogy elmesélje történetüket. Olyan nőkkel készített interjút, mint Samantha Hudson vagy Inés Hernand.

Jegyzetek 

1999-ben született személyek
Élő személyek
Spanyolok